Halbblut steht für:
 allgemein Mischling
 Halbblut (Pferd), Kreuzung aus Vollblut und Warmblüter
 in den Harry-Potter-Romanen Mensch mit nur einem magisch begabten Elternteil, siehe Begriffe der Harry-Potter-Romane #Halbblut
 Sammelband der Reihe Karl May's Gesammelte Werke (Band 38), siehe Karl May's Gesammelte Werke #Halbblut
 Titelerzählung des o. g. Sammelbandes, eine Bearbeitung des Karl-May-Jugendromans Der schwarze Mustang
 Halbblut (1919), deutsches Stummfilmdrama von Fritz Lang
 Halbblut (1992), US-amerikanischer Thriller (OT: Thunderheart)

Siehe auch: